Le Championnat du Portugal de football D2 2000-2001 est la  de la compétition qui voit le sacre du Clube Desportivo Santa Clara.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Ildebrando Dalosto Brandão qui inscrit 24 buts avec le CD Santa Clara.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2000-2001
 Coupe du Portugal de football 2000-2001

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal